

Piante
Cocos, un genere di palme dioiche
Cocos nucifera, una specie di palme dioiche, nota comunemente come palma da cocco

Geografia
 Cocos, municipio dello Stato brasiliano di Bahia
 Cocos e Keeling, gruppo di isole e territorio australiano
 Contea di Cocos, unità amministrativa australiana riguardante le isole Cocos e Keeling